Посельский, Сергей Николаевич  (род. 5 февраля 1979) — российский театральный режиссёр, актёр, ведущий.

Биография 
Родился 5 февраля 1979 года в Одессе.

Окончил с красными дипломами режиссёрский факультет РАТИ (ГИТИС), мастерская С. А. Голомазова и магистратуру РАТИ (ГИТИС) по квалификации «Режиссура».

Работает в Театре на Малой Бронной. Сотрудничает с Московским академическим театром им. Маяковского с 2006 года.

Постановки 

 «Моцарт и Сальери. Театральные пародии» (Учебный театр ГИТИС), 2003,
 Ж.-Б. Мольер «Тартюф» (Учебный театр ГИТИС), 2006.
 Е.Шварц. «Золушка» (Московский областной драматический театр им. А. Н. Островского ) 2006;
 Ж.-Б. Мольер «Тартюф» (филиал, Московский академический театр им. Вл. Маяковского) 2007;
 Нил Саймон «Развод по-мужски» (Театр имени Маяковского) 2008;
 А. Н. Островский «Бешеные деньги» (Московский театр «На Покровке») 2008;
 Ф. Озон «8 женщин» (ТД «Миллениум» ) 2008.
 К. С. Льюис «Принц Каспиан» (Московский драматический театр на Малой Бронной) 2009;
 Л. Н. Толстой «Война и мир. Княжна Марья» (Московский театр «На Покровке» ) 2010;
 А. Галич, К. Исаев «Вас вызывает Таймыр» (театральная студия «Инклюзив» на базе МГГЭУ) 2017. (Премьера: 03.06.2017)

Достижения 
 Второе место конкурса артистов эстрады им. Б. Брунова (за спектакль «Моцарт и Сальери»)
 Диплом театрального фестиваля «Золотой витязь» (Москва) (за спектакль «Моцарт и Сальери»)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Старый сайт 
 Видео_1 
 Видео_2
 Интервью на радио «Эхо Москвы» 

Выпускники режиссёрского  факультета ГИТИСа
Персоналии:Театр на Малой Бронной